CNO ist die Abkürzung von:
Chief of Naval Operations, dem Stabschef der US-amerikanischen Marine
Chief Networking Officer
Computer Network Operations
Computer Netzwerk Operationen (Einheit), Einheit der Bundeswehr
CNO-Zyklus – Eine der beiden Fusionsreaktionen des Wasserstoffbrennens
Chief Nursing Officer, englische Bezeichnung für Pflegedirektor (Leitende Pflegefachkraft auf Direktionsebene), siehe Pflegedienstleitung

Abkürzung